O Torreiro o Torreiro pueden referirse a:

O Torreiro 

 O Torreiro (La Coruña), lugar español de la parroquia de Feás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Torreiro 

 Torreiro (Abegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.